Destrnik (gemeente), een gemeente in Slovenië
Destrnik (plaats), een plaats in deze gemeente